Заблоцький Володимир Олегович (1988—2022) — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Йозеф Заблоцький (1740—1819) — урядовець часів І Речі Посполитої.
 Іван Заблоцький (бл. 1757 — ?) — майор 12-го Коронного пішого полку військ Речі Посполитої.
 Кипріян Францішек Заблоцький (1792—1868) — зем'янин часів І Речі Посполитої.
 Фелікс Заблоцький (1846—1874) — видатний графік, ксилограф.
 Еразм Заблоцький (1831—1884) — учасник Січневого повстання в Речі Посполитій.
 Заблоцький Андрій Валерійович — у 2017—2020 керівник Інституту постінформаційного суспільства (засновник Дмитро Золотухін)
 Заблоцький Валерій — український астролог, відомий у 1990-ті та на початку 2000-х років.
 Заблоцький Віталій Петрович — український політик.
 Заблоцький Іван Васильович (1996—2022) — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Заблоцький Мар'ян Богданович — український економіст.
 Заблоцький Руслан Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заблоцький Сергій Тарасович (1985—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заблоцький Ярослав Володимирович — український лікар.
 Заблоцький Володимир Миколайович — білоруський політик, опозиційний депутат Верховної Ради Білорусі 12-го скликання, член БНФ.

 Тадеуш Лада-Заблоцький (1811—1847) — поет, етнограф, перекладач.
 Войнислав Казимир Савич-Заблоцький — білоруський письменник і громадський діяч.

Див. також 
 Заблоцькі
 Заблоцькі-Десятовські

Українські прізвища
Польські прізвища